Чемпионат Европы по кроссу — ежегодные международные соревнования по кроссу. Впервые чемпионат прошёл в 1994 году и с тех пор проходит каждый год в декабре. К участия допускаются граждане европейских стран.

Первоначально проводились 2 забега — забег мужчин и забег женщин. В 1997 году добавились 2 забега юниоров и юниорок, а в 2006 году организаторы включили забеги среди молодёжи (до 23 лет).

Победители

См. также 
 Чемпионат мира по кроссу

Ссылки 
 Официальный сайт